Liste des autoroutes numérotées 11.

Route N11

Karawanken Autobahn

Autoroute nationale 11

Autoroute 11 (Alberta)
 Autoroute 11 (Colombie-Britannique)
 Autoroute 11 (Manitoba)
 Route 11 (Nouveau-Brunswick)
 Route 11 (Terre-Neuve-et-Labrador)
 Autoroute 11 (Ontario)
 Route 11 (Île-du-Prince-Édouard)
 Autoroute 11 (Saskatchewan)

Route E11

Interstate 11
 U.S. Route 11
 Route 11 (Nouvelle-Angleterre)
 State Route 11 (Alabama)
 Route 11 (Alaska)
 Autoroute 11 (Arkansas)
 State Route 11 (Californie)
 State Highway 11 (Colorado)
 Route 11 (Connecticut)
 Route 11 (Delaware)
 State Road 11 (Floride)
 State Route 11 (Géorgie)
 Route 11 (Hawaï)
 State Highway 11 (Idaho)
 Route 11 (Illinois)
 State Road 11 (Indiana)
 State Road 11 Nord (Indiana)
 State Road 11 Sud (Indiana)
 Route 11 (Kentucky)
 State Route 11 (Maine)
 State Route 11A (Maine)
 Route 11 (Massachusetts)
 M-11 (autoroute du Michigan)
 State Highway 11 (Minnesota)
 Route 11 (Missouri)
 Autoroute 11 (Nebraska)
 State Route 11 (Nevada)
 Route 11 (New Hampshire)
 Route 11A (New Hampshire)
 Route 11B (New Hampshire)
 Route 11C (New Hampshire)
 Route 11D (New Hampshire)
 Route 11 (New Jersey)
 Route 11N (New Jersey)
 State Road 11 (Nouveau-Mexique)
 Autoroute 11 (Caroline du Nord)
 Autoroute 11 (Dakota du Nord)
 State Route 11 (Ohio)
 State Highway 11 (Oklahoma)
 State Highway 11A (Oklahoma)
 Route 11 (Oregon)
 Route 11 (Rhode Island)
 Autoroute 11 (Caroline du Sud)
 Autoroute 11 (Dakota du Sud)
 State Route 11 (Tennessee)
 State Highway 11 (Texas)
 State Highway Loop 11 (Texas)
 Farm to Market Road 11 (Texas)
 Park Road 11 (Texas)
 State Route 11 (Utah)
 Route 11 (Vermont)
 State Route 11 (Virginie)
 State Route 11 (Washington)
 Autoroute 11 (Wisconsin)
 Autoroute 11 (Wyoming)
 Autoroute 11 (Porto Rico)

Autoroute A11

Autoroute nationale 11

Autoroute 11

Route 11

Route nationale 11
 Route 11 (Nagoya Expressway)

Bera Highway

State Highway 11

Route nationale 11

Route A11

Route 11